Beaver Valley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Valley (Arizona), im Gila County
 Beaver Valley (Delaware), im New Castle County
 Beaver Valley (Columbia County, Pennsylvania)
 Beaver Valley (Cambria County, Pennsylvania)
 Beaver Valley (Washington), im Jefferson County
 Beaver Valley Estates, im Pearl River County

Beaver Valley steht für:
 In Beaver Valley, Originaltitel von Im Tal der Biber, US-amerikanischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 1950